Bravoceratops é um gênero de dinossauro ceratopsídeo da subfamília Chasmosaurinae. A espécie-tipo é denominada Bravoceratops polyphemus. Seus restos fósseis foram encontrados na formação Javelina, estado de Texas, Estados Unidos, e datado do andar Maastrichtiano do Cretáceo Superior.

Descoberta

Bravoceratops só é conhecido a partir do espécime holotípico TMM 46015-1; está alojado na coleção do Museu Memorial do Texas, Austin, no estado do Texas nos Estados Unidos. O crânio consiste em vários fragmentos, incluindo: a caixa craniana, partes de cada corno frontal, a extremidade posterior do pós-orbital esquerdo, partes variadas da área nasal e corno, os jugais, quadrados e quadratojugais de cada lado, uma seção dos parietais e epiparietais, múltiplas partes do dentário e parte do esquamosal direito. Foi recuperado das rochas mais baixas da Formação Javelina, no Parque Nacional Big Bend; fósseis de ceratopsídeos são incomuns nesta formação, dando importância à descoberta de Bravoceratops para esclarecer a diversidade dos grupos. O espécime foi encontrado em sedimento conglomerado arenoso na localidade geológica Hippiewalk. Sinais de erosão são apresentados nos fragmentos ósseos maiores, que foram encontrados desorganizados em uma área de dez metros quadrados; acredita-se que o local tenha sido um depósito atrasado de um rio, apenas as extremidades mais duráveis capazes de sobreviver à preservação. O animal teria vivido durante a fase final do Campaniano ou início do Maastrichtiano do período Cretáceo, aproximadamente 70 milhões de anos atrás.

O nome do gênero significa "cara de chifre selvagem", e é derivado do nome mexicano para o Rio Grande, "Rio Bravo del Norte" (rio selvagem do norte), e as palavras gregas "keras" (κέρας) que significa "chifre " e "ops" (ὤψ) referindo-se ao "rosto". O nome específico polyphemus, refere-se ao ciclope gigante Polifemo confrontado por Odisseu no poema épico grego, Odisseia. Isto é em referência à presunção de que tinha um único chifre central na superfície do babado, lembrando a colocação de um olho de ciclope. O gênero foi descrito e nomeado por Steven L. Wick e Thomas M. Lehman em 2013 e a espécie-tipo é Bravoceratops polyphemus.

Descrição
Duas autapomorfias (características derivadas únicas) foram originalmente propostas. Em primeiro lugar, a barra parietal mediana (que percorre o meio do babado entre seus grandes orifícios) no comprimento médio se estende para trás como um ventilador e sua borda traseira não é entalhada ou embutida. Em segundo lugar, a superfície superior da barra é, na linha média, escavada por uma depressão simétrica. É esta cavidade em forma de lágrima invertida que ocasionou o nome específico, pois se assemelhava ao único olho de um ciclope, daí a alusão a Polifemo. Os autores assumiram que formava a base de um chifre epiparietal, ou pequeno, não preservado no fóssil. Em 2020, os paleontólogos Denver W. Fowler e Elizabeth A. Freedman Fowler sugeriram que a barra mediana parietal do espécime havia sido reconstruída de cabeça para baixo e que o gênero, portanto, não possuía características distintivas entre os dinossauros de Chasmosaurinae, tornando-o um nomen dubium, ou gênero inválido. No entanto, vários autores consideraram o gênero válido (ver classificação abaixo) e foi incluído como parte de um clado sudoeste de chasmosaurinas por Dalman et al., em 2021.

Ao contrário de Fowler e Freedman-Folwer, Sebastian G. Dalman e colegas, em um artigo de 2021 nomeando o gênero relacionado Sierraceratops, trataram o Bravoceratops como válido, observando tanto os traços distintos quanto os exclusivos dele e do Sierraceratops. Uma flange na frente de seu quadrado perto dos ossos jugais está presente, grande como em Sierraceratops enquanto pequena ou não presente em outros chasmosaurs. O epijugal, um pequeno chifre nos jugais, é mais longo que alto e afiado em sua ponta, como em Sierraceratops e ao contrário de outros chasmosaurines derivados. Os dois chifres da testa são comprimidos, sendo mais altos do que largos do que cônicos, uma característica compartilhada com Sierraceratops e os distantes parentes Judiceratops. A seção transversal da barra inferior de sua barra parietal tem uma forma em D compartilhada com Sierraceratops e semelhante, mas não idêntica à de Coahuilaceratops, mas diferente de outros chasmosaurines. Bravoceratops é distinguível de Coahuilaceratops pela falta de enormes chifres na testa; é distinguível de Sierraceratops por ter chifres frontais maiores e um chifre epijugal menor.

Classificação
Bravoceratops é atribuído a subfamília Chasmosaurinae. É considerado uma forma "intermediária" de chasmossauro; ele, junto com gêneros como Pentaceratops e Anchiceratops, era distintamente mais derivado ("avançado") do que formas como Chasmosaurus, mas menos do que táxons como Triceratops. Sua posição em uma análise filogenética realizada por Wick e Lehman (2013), que primeiro nomearam o táxon. Verificou-se que Bravoceratops pode ser o táxon irmão de Coahuilaceratops (uma relação posteriormente apoiada por Dalman et al., 2021). A primeira análise, com caracteres não modificados de um estudo anterior, encontrou o par relativamente basal. O segundo, com dois caracteres adicionados, considerou o Bravoceratops um táxon relativamente derivado. Ambas as posições foram consideradas pouco intuitivas; vários de seus caracteres derivados seriam estranhos para um táxon na posição basal, mas o gênero também possuía caracteres primitivos que exigiriam reversões evolutivas se a posição mais derivada estivesse correta. Independentemente disso, a colocação mais derivada foi considerada um pouco mais provável. A primeira árvore é reproduzida à esquerda e a segunda à direita:

Estudos seguintes encontraram árvores mostrando a posição derivada, com Bravoceratops considerado como relacionado a Arrhinoceratops e a tribo Triceratopsini. No entanto, a natureza fragmentária de Bravoceratops fez com que ele fosse geralmente removido das análises filogenéticas, pois era um táxon curinga (o que significava que era instável e causava resultados mais pobres). Fowler e Freedman Fowler (2020) recuperaram Bravoceratops na posição mais basal e, semelhante a Wick e Lehman (2013), encontraram-no próximo de Pentaceratops, e mais uma vez irmã de Coahuilaceratops . No entanto, eles também decidiram removê-lo de sua análise devido à sua conclusão infundada de que o táxon era inválido. No entanto, Dalman et al. (2021) validou de forma convincente o gênero. Eles demonstraram que o Bravoceratops compartilhava vários traços morfológicos com outros chasmosaurinos da mesma época e região. Como resultado, "Bravoceratops" foi determinado como parte de um clado endêmico do sudoeste dos Estados Unidos. Os táxons irmãos incluem Coahuilaceratops do México e Sierraceratops do Novo México.

Chasmosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2013